Il singolare del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pedro Rebolledo che ha battuto in finale Francesco Cancellotti 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Martín Jaite (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)

 Paolo Canè (semifinali)
 Claudio Mezzadri (secondo turno)
 Diego Pérez (primo turno)
 Claudio Pistolesi (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Saint-Vincent 1987